Паралакс е разследващо предаване на телевизия СКАТ с водещ Валентин Касабов. В предаванията има интервюта със самозабравили се местни феодали безчинстващи в цели региони от България под чадъра на властимащи политици. В тях Валентин Касабов задава всякакви неудобни въпроси от потърпевшите граждани, и притиска бейове и чорбаджии за отговор.

Програма 
От 2007 година сменя еднократното излъчване от четвъртък вечерта заради големия зрителски интерес и се излъчва всяка сряда от 21.00 за един час и всяка събота от 17.45 за час и половина.

Външни препратки 
 Телевизия СКАТ

Източници 

Предавания на СКАТ